Ведро Поље може бити:

 Ведро Поље (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ведро Поље (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ведро Поље (Суња), насељено мјесто у општини Суња, Република Хрватска